TBG steht für:
 Terrorismusbekämpfungsgesetz
 Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschapen, eine ehemals im heutigen Jakarta (damals Batavia) erschienene Zeitschrift
 The Bloodhound Gang
 Thyroxin-bindendes Globulin, ein Trägerprotein für Schilddrüsenhormone
 Tegernsee-Bahn Betriebsgesellschaft mbH
 Thyssen-Bornemisza Group (TBG Holdings), siehe Thyssen (Unternehmerfamilie)
 Tabubil (IATA-Code), Flughafen auf Papua-Neuguinea
 The Big Greek, YouTube-Kanal des Schachspielers Georgios Souleidis

TbG steht für:
 die Zuggattung Triebwagen mit beschränkter Gepäckbeförderung, siehe: TbG (Zuggattung)

tbg steht für:
 Nord-Tairora (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache der Tairora in Eastern Highlands Province, Papua-Neuguinea

TBG